Boogaard ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Boogaard (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Derek Boogaard (1982–2011), kanadischer Eishockeyspieler
 Dillianne van den Boogaard (* 1974), niederländische Hockeyspielerin
 Nico H. J. van den Boogaard (1938–1982), niederländischer Romanist und Mediävist
 Nigel Boogaard (* 1986), australischer Fußballspieler
 Theo van den Boogaard (* 1948), ein niederländischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Bogard
 Bogarde
 Bogart
 Bogaert